Henri Kontinen e John Peers erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti al secondo turno da Radu Albot e Chung Hyeon.

Oliver Marach e Mate Pavić hanno vinto il titolo sconfiggendo in finale Juan Sebastián Cabal e Robert Farah Maksoud con il punteggio di 6–4, 6–4.

Teste di serie 

  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (quarti di finale)
  Henri Kontinen /  John Peers (secondo turno)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (secondo turno)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (secondo turno)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (secondo turno)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinale)
  Oliver Marach /  Mate Pavić (campioni)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (primo turno)

  Feliciano López /  Marc López (secondo turno)
  Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin (terzo turno)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah Maksoud (finale)
  Pablo Cuevas /  Horacio Zeballos (primo turno)
  Santiago González /  Julio Peralta (primo turno)
  Ivan Dodig /  Fernando Verdasco (primo turno)
  Marcin Matkowski /  Aisam-ul-Haq Qureshi (quarti di finale)
  Rajeev Ram /  Divij Sharan (terzo turno)

Clicca sul numero di testa di serie di una coppia per visualizzare la loro sezione di tabellone.

Wildcard 

  Alex Bolt /  Bradley Mousley (primo turno)
  James Duckworth /  Alex De Minaur (ritirati)
  Matthew Ebden /  John Millman (primo turno)
  Sam Groth /  Lleyton Hewitt (quarti di finale)

  Thanasi Kokkinakis /  Jordan Thompson (primo turno)
  Max Purcell /  Luke Saville (secondo turno)
  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2018